Großsteingrab Landerslev Marker steht für:

 Großsteingrab Landerslev Marker 1
 Großsteingrab Landerslev Marker 2